Winkelbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Winkelbauer (1890–1965), österreichischer Chirurg
 Christian Makor-Winkelbauer (* 1968), oberösterreichischer Politiker (SPÖ), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Paulus Winkelbauer (1932–2008), österreichischer Geistlicher und Abt von Zwettl
 Thomas Winkelbauer  (* 1957), österreichischer Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Winklbauer